Кондря () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Лунка-Банулуй.
 Кондря () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Умбререшть.